Okręty US Navy o nazwie USS "Roe", pochodzącej od miasta Francisa Asbury Roe:
Pierwszy USS "Roe" (DD-24) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1909 i był w służbie w czasie I wojny światowej. Służył w United States Coast Guard w latach 1924-1930. Sprzedany w 1934.
Drugi USS "Roe" (DD-418) niszczycielem typu Sims, który został zwodowany w 1939, walczył w II wojnie światowej i został wycofany ze służby w 1945.
Roe